Константин Кирков може да се отнася за:

 Константин Кирков, български революционер, член на кръжока на „Гемиджиите“
 Константин Кирков, български офицер